Die Saison 2005/06 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 26./27. November und endete mit den Endspielen am 19. März im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Pokalsieger 2006 wurden der VfB Friedrichshafen und der Schweriner SC.

Mannschaften

Saisonverlauf 
Im Achtelfinale der Männer schieden alle unterklassigen Mannschaften aus. In den Duellen des Viertelfinales setzten sich die führenden Mannschaft der Bundesliga durch. Moers siegte auch im Halbfinale in Düren, war dann aber im Endspiel gegen Friedrichshafen deutlich unterlegen. Der VfB verteidigte erneut den Pokal.

Im Achtelfinale der Frauen warf Zweitligist Emlichheim den Bundesligisten Grimma aus dem Rennen, schied dann aber im Viertelfinale gegen Münster aus. Schwerin setzte sich nach einem Freilos im Spitzenspiel gegen Dresden durch und erreichte nach einem weiteren Sieg gegen Vilsbiburg das Finale. Dort traf der SSC auf Titelverteidiger Münster und gewann erstmals seit 2001 wieder den Pokal.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse beim DVV

2005/06
Volleyballsaison 2005/06